Ram, ram ou RAM peut désigner :

Sigle 
RAM est un sigle qui peut désigner :

en informatique :
 DVD-RAM.
 Random Access Memory (en français, mémoire vive).
 Random Access Machine, en informatique théorique, un modèle abstrait d'ordinateur destiné à étudier des algorithmes.
 .ram, extension signifiant Real Audio Metadata, un format audio propriétaire.

autres :
 Radar Absorbent Materials (en français, matériau absorbant les ondes émises par les radars), utilisés en matière de furtivité.
 RIM-116 Rolling Airframe Missile, un système d'armement surface-air.
 Royal Air Maroc, une compagnie aérienne marocaine.
  d'artillerie de montagne, ou  RAM, un régiment de l'armée française et dernier régiment d'artillerie de montagne en Europe.
 Plan RAM, plan militaire serbe élaboré en 1990.
 Relais d'assistantes maternelles, ancienne dénomination des Relais petite enfance, où se retrouvent des assistantes maternelles.

 RAm TEE I, une luxueuse série de cinq autorails helvético-néerlandais.
 Réunion des assureurs maladie, anciennement Ram-Gamex dont faisait partie GAMEX (Groupement des Assureurs Maladie des Exploitants Agricoles), un organisme français qui participe à la gestion de l’assurance maladie obligatoire des artisans, commerçants et professions libérales; fonction gérée par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) depuis 2020.
 Résistance ancestrale mapuche, une organisation militante amérindienne active en Argentine et au Chili.
 Résistance aux antimicrobiens, la capacité d'un micro-organisme à résister aux effets des antibiotiques.
 ravitaillement à la mer.

Substantif

Autres 
 Rām (ou Rāma, translittérations de राम), roi légendaire de l'Inde considéré comme le septième avatar (incarnation) du dieu Vishnou
 Chip RAM, nom donné à un certain type de mémoire des ordinateurs Amiga.
 DPRAM, type de mémoire vive.
 Forteresse de Ram, forteresse.
 Guivat Ram, quartier de Jérusalem.
 Langues ram, famille de langues papoues parlées en Papouasie-Nouvelle-Guinée.
 Mémoire RAM non volatile, à la fois une mémoire RAM et une mémoire non volatile.
 Phare de Ram Island, phare dans le Maine aux États-Unis.
 Phare de Ram Island Ledge, phare dans le Maine aux États-Unis.
 Phra Lak Phra Ram, version en lao du Ramayana.
 Ram-Dames, émission de télévision luxembourgeoise.
 Ram-Dao, épée traditionnelle bengale.
 Ram Island, île d'Australie
 Ram Muay, danse rituelle.
 Ram-On, moshav israélien.
 Ram, personnage de bande dessinée américaine.
 Ram, village de Serbie situé dans la municipalité de Veliko Gradište, district de Braničevo.
 Shri Ram Chandra Mission (SRCM), organisation spirituelle.
 Sri Ram Sene, groupe hindou d'extrême droite.
 Vénus de Berekhat Ram, Vénus paléolithique découverte sur les hauteurs du Golan.
 Z-RAM, un type de mémoire DRAM.
 Ram, un village du Cameroun.

Musique 
 Battering Ram, album studio du groupe britannique Saxon.
 Buck Ram, (1907-1991), compositeur, parolier, producteur et arrangeur américain.
 Park Bo-ram (1994-), chanteuse sud-coréenne.
 Ram It Down, album de heavy metal traditionnel britannique de Judas Priest.
 Ram, album du couple Paul et Linda McCartney sorti en 1971.
 Ram Jam, groupe américain de pop-rock actif dans les années 1970.
 , groupe haïtien de rasin fondé en 1990.
 RAM Records, maison de disque indépendante britannique fondée en 1992.
 Ram-Zet, groupe de metal extrême norvégien.
 Random Access Memories, album du groupe Daft Punk sorti en 2013.

Cinéma 
 Hey Ram, film indien.
 Ram Bergman, producteur israélien.
 Ram Gopal Varma (1962-), réalisateur et producteur de cinéma indien.
 Ram Jaane, film indien.
 Ram-Leela, film romantique indien.

Prénom 
 Ram, figure biblique, fils d'Hesron et père d'Amminadab.
 Rām, transcription possible de राम / Rāma, roi mythique de l'Inde, sujet du Rāmāyana, choisi comme prénom par de nombreuses personnalités indiennes.
 Ram Bahadur Bomjon (1990-), ascète bouddhiste népalais.
 Ram Bahadur Thapa, homme politique népalais.
 Ram Baran Yadav (1948-), médecin et homme d'État népalais.
 Ram Chandra (1899-1983), fondateur de la Shri Ram Chandra Mission.
 Ram Chandra Jha, homme politique népalais.
 Ram Chandraji (1873-1931), créateur indien d'un système de méditation appelé le Sahaj Marg.
 Ram Chandra Poudel, homme politique népalais.
 Ram Dayal Rakesh, folkloriste népalais.
 Ram Gopal (1925-), écrivain indien.
 Ram II, roi usurpateur du Cambodge.
 Ram Karmi (1931-2013), architecte israélien.
 Ram Manohar Lohia (1910-1967), militant du Mouvement pour l'indépendance de l'Inde.
 Râm Mohan Roy (1772-1833), fondateur du Brahmo Samaj.
 Ram Narayan (1927-), musicien indien.
 Ram Naresh Yadav (1927-2016), homme politique indien.
 Ram Nath Kovind (1945-), homme d'État indien et président de l'Inde.
 Ram Rai (1646-1687), fils ainé de Guru Har Rai.
 Ram Rothberg (1964-), militaire israélien 
 Ram Sardjoe (1935-), homme d'État surinamien.
 Ram Singh II (1835-1880), Maharaja de Jaipur.
 Ram Swarup (1920-1998), indépendantiste hindou.
  (1985-), acteur indien.
  (1987-), acteur indien.

Patronyme 

 Andy Ram (1980-), joueur de tennis israélien.
 Bae Ga-ram (1992-), gymnaste coréen.
 Bali Ram Bhagat (1922-2011), homme politique indien.
 Carole Bo Ram Autret (1984-), pratiquante d'arts martiaux vietnamiens et chinois.
 Chhotu Ram (1881-1945), homme politique indien ;
 Dieter Rams (1932-), designer industriel allemand.
 Domingo Ram i Lanaja (vers 1345-1445), cardinal espagnol.
 Gurmeet Ram Rahim Singh (1967-), leader spirituel indien.
 Guru Ram Das (1534-1581), disciple de Guru Amar Das.
 Jack Ram 1987-), joueur de rugby tongien.
 Jagjivan Ram (1908-1986), militant pour l'indépendance de l'Inde.
 Jung Ga-ram (1993-), acteur sud-coréen.
 Kim Bo-ram (1973-), archer sud-coréen.
 Narasimhan Ram (1945-), journaliste indien.
 Nilakanta Sri Ram, écrivain et théosophe indien.
 Pierre de Ram (1804-1865), prélat belge.
 Preah Ram Ier, roi usurpateur du Cambodge.  
 Rajeev Ram (1987-), joueur de tennis américain.
 Shri Ram Lal Ji Siyag (1926-2017), yogi et maître spirituel indien.
 Sita Ram Goel (1921-2003), écrivain indien.
 Thakur Ram Singhji (1898-1971), soufi indien.
 Woo Ha-ram (1998-), plongeur sud-coréen.

Peinture 
 Sita Ram, peintre indien

Sport 
Ces noms peuvent faire référence à l'anglais « ram », signifiant « bélier ». 
 RAM Racing, écurie de formule 1 (1976-1985) fondée par Mike Ralph et John McDonald.
 RAM Racing, écurie britannique d'endurance automobile fondée en 2012.
 Les Rams, surnom de l'équipe anglaise de football Derby County Football Club.
 Les Rams de Colorado State, équipes sportives de l'université d'État du Colorado.
 Les Rams de Fordham, équipes sportives de l'université Fordham.
 Les Rams de la FSU, équipes sportives de l'université d'État de Framingham.
 Les Rams de Cleveland, franchise de la National Football League.
 Les Rams de Los Angeles, franchise de la National Football League.
 Les Rams de Rhode Island, équipes sportives de l'université de Rhode Island.
 Les Rams de Saint-Louis, équipe américaine de football américain.
 Les Rams de Shepherd, équipes sportives de l'université Shepherd.
 Les Rams de VCU, équipes sportives de la .

Transports 
 Ram Trucks, marque de pick-up du groupe Fiat Chrysler.
 Dodge Ram, pick-up de la marque américaine Dodge.
 Dodge Ram SRT-10, pick-up dérivée du Dodge Ram classique.
 RAM 03, monoplace de Formule 1.
 Ram, char canadien utilisé de 1941 à 1943.
 Ram ProMaster, véhicule utilitaire.
 Ram ProMaster City, véhicule polyvalent proposé sur le marché nord américain. 
 , fusée militaire américaine utilisée de 1950 à 1954.
 RAm TEE I, train automoteur des Chemins de fer fédéraux suisses.

Notes et références 

Homonymie d'acronyme
Homonymie